Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tuomas Ketola e Laurence Tieleman che hanno battuto in finale František Čermák e Ota Fukárek 7-65, 1-6, 6-3.

Teste di serie

 Sander Groen /  Jan Siemerink (semifinali)
 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)

 Tuomas Ketola /  Laurence Tieleman (Campioni)
 Marcus Hilpert /  Edwin Kempes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 2000